Kees Krijgh (1921–2007) – piłkarz, reprezentant Holandii
 Kees Krijgh (ur. 1950) – piłkarz, reprezentant Holandii